Fjölsvinn (fornvästnordiska Fjǫlsviðr), med betydelsen "den mångvetande", är
 en dvärg i tulorna.
 Fjölsvinn – en jätte i Sången om Fjölsvinn 
 Fjölsvinn – ett av Odens namn, se Lista över namn på Oden

Referenser